Knäuel steht für:

 Knäuel (Textil), eine Konfektionierungsform für Garne
 Knäuel, verdichtetes Cluster in einem sozialen Netzwerk, siehe Netzwerkdichte

Siehe auch:
 Knäuelkräuter, Knäuelgräser (Pflanzen)